Nüssel ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Nüssel (1897–1962), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern, Landrat und Bürgermeister 
 Friederike Nüssel (* 1961), deutsche evangelische Theologin
 Manfred Nüssel (* 1948), deutscher Agraringenieur und Politiker
 Simon Nüssel (1924–2015), deutscher Politiker (CSU, Bayernpartei)